Сен-Тібо́-де-Ку () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 85 км на схід від Ліона, 10 км на південний захід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 336 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 970,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Тібо-де-Ку
 Сен-Тібо-де-Ку на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Тібо-де-Ку на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Тібо-де-Ку на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тібо-де-Ку на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Тібо-де-Ку на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя